

Patronyme 

 Alan Keyes (né en 1950), homme politique américain ;
 Daniel Keyes (1927-2014), écrivain américain ;
 Erasmus D. Keyes (1810-1895), homme d'affaires, banquier et général américain ;
 Evelyn Keyes (1916-2008), actrice américaine ;
 Geoffrey Keyes (1917-1941), militaire britannique ;
 Gregory Keyes (né en 1950), auteur américain de récits de fantasy et de science-fiction ;
 Irwin Keyes (1952-2015), acteur américain ;
 London Keyes (née en 1989), actrice de films pornographiques américaine ;
 Marian Keyes (née en 1963), écrivaine irlandaise ;
 Ralph Keyes (né en 1961), joueur de rugby irlandais ;
 Robert Keyes (v. 1565-1606), catholique anglais ;
 Roger George Bowlby Keyes (1919-2005), militaire anglais ;
 Roger John Brownlow Keyes (1878-1945), amiral britannique ;
 Sarah Keyes (née en 1985), coureuse d'ultra-trail américaine.

Personnage de fiction 
 Jacob Keyes, personnage de l'univers Halo ;
 Miranda Keyes, personnage de l'univers Halo.

Toponyme 
 Keyes, une ville de l'Oklahoma, aux États-Unis.
 Keyes, une census-designated place de Californie, aux États-Unis.

Autres 
 La pâte de Keyes est une préparation utilisée en odontologie.